Albert Thomas – francuski polityk
 Albert Thomas – holenderski sędzia piłkarski